Регул (Regulus) може да се отнася за:

 Регул, звезда в съзвездие Лъв

 Регул - общо име на фамилиите Атилии, Мемии, Метилии и др.
 Марк Атилий Регул (пояснение), консули пр.н.е.
 Гай Атилий Регул (пояснение), консули пр.н.е.
 Марк Ливиней Регул, суфектконсул 18 г.
 Публий Мемий Регул, суфектконсул 31 г.
 Гай Мемий Регул, консул през 63 г.
 Розий Регул, суфектконсул 69 г.
 Марк Метилий Аквилий Регул, консул 157 г.